Nazwisko Niessl odnosić się może do następujących osób:
 Hans Niessl (ur. 1951), austriacki polityk
 Gustav Niessl von Mayendorf (1839-1919), austriacki astronom i mikolog
 Erwin Gustav Niessl von Mayendorf (1873-1943), niemiecki neurolog i neuropatolog